Die Liste von Kegelbahnen in Bayern enthält Kegelbahnen im Bundesland Bayern mit 2, 3, 4, 8 und 10 Bahnen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Liste 
Bekannt sind die folgenden Kegelbahnen:

Einzelnachweise 

Kegelbahnen in Bayern
!Kegelbahnen in Bayern
!Kegelbahnen